Кубок Нордесте 2014 года () — 12-й розыгрыш футбольного турнира, проводимого среди профессиональными клубами Северо-восточного региона Бразилии. В турнире принимают участие 16 клубов из которых по три представляют штаты Пернамбуку и Баия и по две — штаты Сеара, Риу-Гранди-ду-Норти, Сержипи, Параиба и Алагоас.

Одним из нововведений, которые появятся в этом году, является то, что победитель розыгрыша примет участие в Южноамериканском кубке этого же года.

Хотя было решено, что в турнире будут участвовать клубы из штатов Пиауи и Мараньяна, команды из обоих штатов не примут участия. Однако, команды из этих штатов гарантированно будут участвовать в 2015 году.

Согласно опросу, проведённому среди пользователей Интернета, официальный мяч турнира был назван Asa Branca, что в переводе с португальского означает «Белое крыло». Это дань памяти знаменитой песне композитора Луиса Гонсаги, а также тому факту, что птица, чей ареал находится в Витории-да-Конкинста в Баие, достигает большой скорости полёта, по словам представителей производителя мяча Penalty.

Первый гол Кубка Нордесте был забит 17 января в матче-открытия футболистом «Трези» Жаилсоном в матче с «Потигуаром» на стадионе «Ногейран» в Мосоро.

Участники 

Примечания
 КОН:  Первоначально, «Ривер Плейт» (Кармополис), 2-я команда Лиги Сержипано, должен был принять участие в турнире. Однако, команда из Кармополиса объявила об удалении из футбола на два года, и поэтому, «Конфьянса» получила её место.
 СЕ:  Стадион «Батистан» будет проходить реконструкцию во время турнира, в этом случае «Сержипи» и «Конфьянса» будут проводить свои матчи на стадионах «Эмилио Гаррастасу Медичи» в Итабаяне и «Аугусто Франко» в Эстансии или на любом другом подходящем стадионе в штате Сержипи.

Групповой этап 
16 клубов были поделены на 4 корзины по 4 группы, в соответствии со своим местом в Рейтинге клубов КБФ 2013 года. Порядок сеяных команд в группах, определённый жеребьёвкой, был следующим: «Витория» — сеяная команда в группе A, «Баия» — в группе B, «Сеара» — в группе C и «Спорт» — в группе D.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

Примечание
1:  С «Ботафого» (Рибейран-Прету) было снято 4 очка за включение в заявку дисквалифицированных игроков Пио и Тьягиньо в 1-м туре.

Плей-офф

Сетка турнира

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 15-16 февраля, ответные — 26-27 февраля.

Полуфиналы 
Первые матчи пройдут 12 марта, ответные — 19 марта.

Финал 
Первый матч

Ответный матч

«Спорт» побеждает с общим счётом 3:1.

Победитель

Общая таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 [www.cbf.com.br/competicoes/copa-nordeste Кубок Нордесте на официальном сайте КБФ]

Футбольные соревнования в Бразилии
Футбол в Южной Америке в 2014 году
Спорт в Бразилии в 2014 году